IFA poate fi:

 Internaționala Federațiilor Anarhiste, IFA - organizație politică internațională
 Turnul IFA, construcție emblematică din Suceava
 Întreprinderea de Fibre Artificiale, fostă companie producătoare de fibre textile din Suceava
 Întreprinderea de Fibre Artificiale, fostă companie producătoare de fibre textile din Dej
 IFA Premiership, cea mai importantă competiție fotbalistică din Irlanda de Nord
 Institutul de Fizică Atomică din București